Европе́йская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Украина 
 Европейская улица — улица в Полтаве.
 Европейская улица — улица в Раздельной Одесской области. До декоммуникации — улица Ленина.